Linus Arnesson (hokejaš na ledu)
Linus Arnesson (rukometaš)